Купата на Императора (на японски 天皇杯) е най-старият футболен турнир в Япония, датиращ от 1921 г. Преди Втората световна война в турнира участват и отбори от области под японско владение - Корея, Тайван и Манджоугуо. Целта на турнира е да се определи най-добрия футболен отбор на Япония, затова в него могат да вземат участие отбори от всички нива на японския футбол, от Джей Лига Дивизия 1 до гимназиални отбори от цялата страна. До голяма изненада почти се стига през 2003 г., когато гимназиален отбор от Фунабаши стига до изпълнение на дузпи срещу настоящия шампион на страната Йокохама Ф. Маринос. Финалната фаза на турнира започва към края на годината, като от 1969 г. насам финалът се играе на 1 януари на следващата година на Националния стадион в Токио. По този начин турнирът традиционно се счита за завършек на сезона. Носителят на купата получава право на участие в Шампионската лига на АФК.

Финални мачове

Класиране по титли 

Турнири по футбол в Япония